Турнир «NHK Trophy 2014» — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2014—2015. Состоялся в третьем по численности городе Японии Осаке с 28 по 30 ноября 2014 года. Организатором турнира являлась Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее заявленные фигуристы 
Учитывая, что сезон был послеолимпийский последовало много отказов от выступления на этом турнире. Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Отказы были обусловлены усталостью после тяжёлого сезона (некоторые фигуристы заявили о пропуске всего сезона или его первой части), травмами, болезнями и решением спортсменов завершить карьеру в большом спорте. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.

Первыми в этой череде были американские парники Фелиция Чан / Натан Бартоломей; далее последовали российские парники Юлия Антипова / Нодари Маисурадзе и одиночница Николь Госвияни; китайский одиночник Гуань Цзиньлинь; канадский одиночник Кевин Рейнольдс; немецкий одиночник Петер Либерс и российская одиночница Аделина Сотникова. Перед самыми стартами снялись российская пара Арина Чернявская и Антонио Соуза-Кордейру и бельгийский одиночник Йорик Хендрикс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

2014 год в фигурном катании

Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Ноябрь 2014 года
Спорт в Японии в 2014 году